Осьминин — русская фамилия.

 Осьминин, Владимир Владимирович (1941—2013) — советский и российский кинорежиссёр-документалист.
 Осьминин, Владислав Андреевич (род. 1991) — заслуженный мастер спорта России (бильярд).
 Осьминин, Кирилл Олегович (род. 1996) — российский баскетболист.